Михайловка () — село в Добровеличковском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 153 человека. Почтовый индекс — 27025. Телефонный код — 5253. Занимает площадь 0,924 км². Код КОАТУУ — 3521781503.

Местный совет 
27025, Кировоградская обл., Добровеличковский р-н, с. Гнатовка

Ссылки 
 Михайловка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Добровеличковского района